Аластор:
 Аластор — в греческой мифологии дух мщения.
 (200069) Аластор — троянский астероид Юпитера.